Чернешть () — комуна в Румунії, у повіті Марамуреш.
 Чернешть () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Адміністративний центр комуни Чернешть.
 Чернешть () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Тодірень.
 Чернешть () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Ізвоареле.